

Persone
 Chuck Barris (1929-2017) – conduttore televisivo e produttore televisivo statunitense

Altro
 Nou Barris ("Nove quartieri") – distretto di Barcellona situato all'estremo nord della città

Pagine correlate
 George Barris